Сельцо — деревня в Виноградовском муниципальном районе Архангельской области. Входит в состав Заостровского сельского поселения.

География 
Деревня расположена вдоль левого берега Северной Двины, в среднем её течении. Ниже устья реки Шейка находится плотбище Селецкое. Остановочный пункт Сельцо находится в 372,8 км от Архангельска. Напротив Сельца, на правом берегу Северной Двины, находится деревня Городок Борецкого сельского поселения.

Демография 
Численность населения деревни, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляла 32 человека.

В 1888 году в 8 деревнях Селецкого прихода Кургоминской волости проживало 796 душ обоего пола, в том числе в селе Каверниковском — 119 человек. В 1894 году в 18 деревнях было 1490 человек (550 муж. и 940 жен.).

Достопримечательности 
В деревне есть памятник архитектуры — деревянный храмовый комплекс - Ансамбль Ильинской и Крестовоздвиженской церквей, в который входит Церковь Илии Пророка и Церковь Воздвижения Креста Господня.
Изначально в деревне был традиционный северный «тройник» - две шатровые церкви и колокольня. Храм Рождества Пресвятой Богородицы, бóльший по размеру, построен в 1623 году (по другим сведениям – в 1726 году на месте более ранней).

В СМИ было опубликовано несколько статей о сохранности этого памятника культуры:
В селе Сельцо Виноградовского района три архитектурных памятника федерального значения под угрозой полного разрушения. Подобных памятников деревянного зодчества в России уже почти не осталось.
Огромная зимняя деревянная церковь, звонница и каменная летняя церковь конца XVIII века под угрозой исчезновения. Специалисты утверждают, что такие памятники деревянного зодчества не то, что в Архангельской области в России редкость.
Эдуард Малышев, директор Виноградовского районного музея: "В чем их ценность для истории, для культуры. Во-первых, такого размера сельских храмов нигде нет, и как бы не гордился наш знаменитый музей деревянного зодчества в Малых Карелах, у них таких памятников нет. В 80-е годы приезжали студенты - реставраторы из Москвы и Санкт-Петербурга, но работу не доделали, оставили леса на храмах. Из-за этого разрушение памятников ускорилось. Леса уже практически сгнили, они уже сами являются опасностью для церквей, потому что они в любой момент могут рухнуть и свалить кровлю. И звонница и у зимнего деревянного храма, но сделать никто уже ничего не может".
Старожилы берегут памятники от заезжих посетителей, вставляют стекла и ремонтируют замки. Храмовый комплекс села Сельцо теоретически находится под защитой государства, но на самом деле, церкви охраняют только местные жители. А о том, что еще 40 лет назад эти храмы внесены в реестр памятников федерального значения, сейчас напоминает только полустертая заржавевшая табличка.

Интересные факты 
В 1894 году Сельцо посетил  путешествовавший по Русскому Северу известный художник Василий Верещагин.

См. также 
 Australian contribution to the Allied Intervention in Russia 1918—1919

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»
 Описание границ территорий муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» и вновь образованных в его составе муниципальных образований
 Подчинённые пункты Селецкого сельсовета Березниковского (Виноградовского) района // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах

Карты 
 Топографическая карат P-38-51,52. (Лист Сергеевская)
 Сельцо. Публичная кадастровая карта

Населённые пункты Виноградовского района (Архангельская область)